Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lior Mor che ha battuto in finale Neville Godwin 7-5, 5-7, 6-2.

Teste di serie 

 Axel Pretzsch (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)
 Ville Liukko (primo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)

 Assente
 Neville Godwin (finale)
 Assente
 Cristiano Caratti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1999